è un manga autoconclusivo di Akira Toriyama, pubblicato su Weekly Shōnen Jump nel 1982.

Il manga è stato poi raccolto nel primo volume di Toriyama World del 1983 e successivamente nel primo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (secondo volumetto del formato italiano) e nel 2012.

Trama
Un drago terribile rinchiuso in un frigorifero è protetto da due ragazze, le uniche sopravvissute di un'antica civiltà. Un ragazzo viene inseguito da alcuni aerei ed è costretto ad approdare, anche per sete, proprio dove c'è l'enorme figorifero. Qui il ragazzo incontra le due fanciulle, Nivea e la sorella minore, che proteggono il frigo. La piccola si rivela molto potente ed in grado di distruggere tutti gli aerei della armata GunGun, esercito che cerca di impossessarsi di quella zona.
Dopo essersi riposati, il cane del ragazzo va a fare la pipì ed involontariamente stacca la spina che dava potenza al frigo. Il drago si libera, ma.... si rivela un ubriacone! Più tardi l'armata GunGun prova un attacco diretto alla zona, ma il drago li distrugge subito. Il capo dell'armata GunGun decide di attaccarli faccia a faccia. Proprio mentre sta per attaccare Nivea, il ragazzo gli sferra un pugno mortale. Così finisce questa lotta, ed il ragazzo e Nivea si sposano.

Akira Toriyama